Ландерс:

 Ландерс, Одри (англ. Audrey Landers, род. 1956) — американская актриса и певица, наиболее известная по своей роли в телесериале «Даллас»;
 Ландерс, Пауль (нем. Paul Heiko Landers, род. 1964) — немецкий музыкант, ритм-гитарист группы Rammstein;
 Энн Ландерс (1918—2002) — американская медсестра и литератор.